Шестой розыгрыш Кубка России по футболу проводился с 5 мая 1997 года по 7 июня 1998 года. Обладателем трофея второй раз стал московский «Спартак».

1/256 финала

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Кубок России на WildStat.ru        
 «футбол» , №32/97  стр.6 - 1/16  06.08.1997
 «футбол» . №43/97  стр.10 - 1/8

Кубок России по футболу
Футбол в России в 1997 году
Футбол в России в 1998 году